Rehmer ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Rehmer (1921–1943), deutscher Widerstandskämpfer
 Hans-Joachim Rehmer (* 1937), deutscher Diplomat
 Marko Rehmer (* 1972), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Remer (Begriffsklärung)